GRV steht für:
 Gesetzliche Rentenversicherung
 Globale Rahmenvereinbarung zwischen einer Globalen Gewerkschaftsföderation und einem Multinationalen Unternehmen
 Flughafen Grosny in Tschetschenien/Russland (IATA-Code)
 Vernicos Aviation (ICAO-Code), griechische Fluggesellschaft

grv steht für:
 Zentral-Grebo (ISO-639-3-Code), Dialekt von Grebo (Sprache), einer der Sprachen Liberias

Abkürzung